Азербайджанская Премьер-лига-2019/20 () — 28-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу с участием 8 клубов. Турнир начался 16 августа 2019 года и закончился 10 мая 2020 года.

Изменений в составе участников по сравнению с предыдущим сезоном в лиге не было.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Азербайджана на soccerway

2019/2020
Азербайджана
Спорт в Азербайджане в 2019 году
Спорт в Азербайджане в 2020 году
Азербайджан 1